Přibyslav ist der Name folgender Orte:
 Přibyslav (Primislau), Stadt im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Přibyslav nad Metují (Prenzlau), Gemeinde im Okres Náchod, Tschechien
 Přibyslav u Nové Paky (Pschibislau), Ortsteil von Nová Paka, Okres Jičín, Tschechien
 Přibyslav (Zibisschlag), aufgelassener Ort in der Gemeinde Dolní Dvořiště, Okres Český Krumlov, Tschechien

Siehe auch:
 Pribislaw